Peter Kerp ist der Name folgender Personen:

* Peter Kerp (Politiker, 1872) (1872–1931), deutscher Politiker (Zentrum), MdR
 Peter Kerp (Politiker, 1919) (1919–1997), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin